Le xian de Jiang'an (江安) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Le district de Jiang'an (江岸) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.

Homonymie de toponyme